

Geografia 
Noyes – città del Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Alfred Noyes (1880-1958) – poeta britannico
 Diarmuid Noyes (1988) – attore irlandese
 Eliot Noyes (1910-1977) – architetto e designer statunitense
 Kenny Noyes (1979) – pilota motociclistico statunitense
 Maty Noyes (1997) – cantante statunitense
 Richard Macy Noyes (1919-1997) – chimico e fisico statunitense